Squire steht für:

 Schildknappe (in der englischen Sprache)
 Squire Car, britischer Automobilhersteller (1934–1939)
 Squire Motors, britischer Automobilhersteller (1984–1993)
 Squire (Auto Sport Importers), US-amerikanische Automobilmarke
 Squire Island, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Squire Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik

Squire ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Squire (1948–2015), britischer Rockbassist
 Henri Squire (* 2000), deutscher Tennisspieler
 Jeff Squire (* 1951), walisischer Rugby-Union-Spieler
 John Squire (* 1962), britischer Rockgitarrist
 John Collings Squire (1884–1958), britischer Schriftsteller und Zeitschriftenherausgeber
 Jeff Squire (* 1951), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Katherine Squire (1903–1995), US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin
 Larry Squire (* 1941), US-amerikanischer Psychiater und Hochschullehrer
 Norman Squire (1909–1974), australischer Snookerspieler
 Peter Squire (1945–2018), britischer Air Chief Marshal
 Rachel Squire (1954–2006), britische Politikerin
 Robbie Squire (* 1990), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Ronald Squire (1886–1958), britischer Schauspieler
 Watson C. Squire (1838–1926), US-amerikanischer Gouverneur und Senator von Washington
 William Henry Squire (1871–1963), britischer Komponist und Cellist

Siehe auch:
 Esquire (Titel)
 Squires